Linda (Frank Boeijen Groep), een single van de Nederlandse band Frank Boeijen Groep
 Linda (The Cats), een single van de Nederlandse band The Cats
 Linda (voornaam), een meisjesnaam
 met als variant Linde (voornaam)
 Linda (zangeres), de artiestennaam van de Russische zangeres Svetlana Geiman
 Linda (televisieprogramma), een televisieprogramma van de TROS
 LINDA., een Nederlands tijdschrift
 Linda (geslacht), een geslacht van boktorren

Geografie:
 Linda (Californië), een plaats in Californië in de Verenigde Staten
 Linda bei Weida, een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
 Linda bei Neustadt an der Orla, een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
 Linda (Elster), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Linda (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië